

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Rudnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice
 Rudnica – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce
 Rudnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów
 Rudnica – część wsi Kłębowiec w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Cieki wodne 
 Rudnica – rzeka, dopływ Noteci
 Rudnica – struga, dopływ Sowinki
 Rudnica – struga, dopływ Rudy
 Rudnica – rzeka w środkowej Słowacji, dopływ Hronu

Miejscowości na Białorusi 

 Rudnica – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.

Inne 
 Rudnica – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Rudnica – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Raška
 Rudnica – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w gminie Tutin
 Rudnica – wieś w Słowenii, w gminie Podčetrtek
 Rudnica – skałka w Karkonoskim Parku Narodowym
 Rudnica – herb szlachecki

Zobacz też 
 Stara Rudnica
 mrówka rudnica